Severni sij ima lahko več pomenov:
 Severni sij, pojav
 Severni sij (knjiga), knjiga Philipa Pullmana
 Severni sij (slovenski roman), knjiga Draga Jančarja